«Полиция будущего» (, ) — гонконгский криминальный боевик 1999 года режиссёра Бенни Чана. В главной роли снимался Николас Се.

Джеки Чан выступил в фильме в качестве исполнительного продюсера, а также сыграл камео-роль бедного гонконгского рыбака.

Сюжет 
Босс якудза Акатора похищает реактивное топливо в Гонконге, чтобы затем его перепродать террористам с помощью местного гангстера Дэниела. Управление гонконгской полиции формирует отряд из нескольких копов, которые должны вернуть украденное топливо, ликвидировать Акатору и предотвратить террористический акт.

В ролях 
 Николас Се — Джек, лидер полицейского отряда
 Стивен Фанг — «Мэтч» Янг, офицер полиции
 Сэм Ли — «Чужой» Ли, офицер полиции
 Грейс Ип — Y2K, офицер полиции, технический специалист
 Тору Накамура — Акатора, босс японской мафии
 Дэниел Ву — Дэниел, помощник Акаторы
 Эрик Цан — инспектор Чень
 Джеки Чан — бедный рыбак (камео)
 Брэдли Джеймс Аллан — головорез Акаторы

Продолжение 
В 2000 году вышло продолжение под названием «Спецназ нового поколения» (). Из прежнего актёрского состава остались только Стивен Фанг и Сэм Ли. Также в одной из центральных ролей был задействован Пол Радд.

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы-боевики 1999 года
Фильмы о полицейских
Фильмы про организованную преступность
Фильмы о якудза